Mesures:
 ppm és l'abreviació de parts per milió una unitat de mesura de concentració.
 ppm és l'abreviació de pàgines per minut una unitat de mesura de velocitat en impressores, fotocopiadores i similars.
 ppm  és l'abreviació de pulsacions per minut una unitat de mesura tempo en música.
 PPM Modulació per posició de pols
 PPM Catàleg d'estrelles PPM
 Política
 Partit Popular Monàrquic és un partit polític portuguès